Catanduva može značiti:
Catanduva, pleme Ñandeva Indijanaca. 
Catanduva (grad), grad u barzilskoj državi Sao Paulo.
Catanduva (jezik), jezik ili dijalekt Indijanaca Catanduva iz Parane, porodica Tupian.